Die verbotene Stadt steht für:

 Die verbotene Stadt (Bruno Frank), Schauspiel von Bruno Frank (1940)
 Die verbotene Stadt, Zusatztitel des zweiten Teils von Die Jagd nach dem Tode, deutscher Film von Karl Gerhardt (1920)
 Die verbotene Stadt (Spiel), Gesellschaftsspiel von Alex Randolph und Johann Rüttinger (1992) 
 ehemalige Residenz der Kaiser von China, siehe Verbotene Stadt